Stati Uniti d'America
Dansville – villaggio della Contea di Ingham, Michigan
Dansville – villaggio della Contea di Livingston, New York
Dansville – città della Contea di Steuben, New York